SOS може значити:

 SOS — міжнародний сигнал лиха в радіотелеграфного (з використанням азбуки Морзе) зв'язку.

Ігри 

 «SOS» (аркадна гра) — випущена 1981 року фірмою Nam.
 «SOS» (відеогра) — випущена 1994 року для приставки Super Nintendo фірмою Human Entertainment.

Музика

Музиканти та студії звукозапису 

 «SOS Records» — лейбл звукозапису.
 «Swing Out Sister» — британський поп-гурт.
 «The SOS Band» — американський гурт.

Музичні альбоми 
 «SOS» — альбом Моргани Лефея.
 «SOS» — альбом гурту «Земляни».
 «Songs of Silence» — альбом фінського гурту «Sonata Arctica».

Пісні 
 «S.O.S. (Anything But Love)» — виданий в 2007 році сингл гурту «Apocalyptica».
 «S.O.S. (Too Bad)» — пісня з альбому «Get Your Wings» гурту «Aerosmith».
 «SOS» — у виконанні гурту «Good Charlotte».
 «SOS» — пісня англійського поп-дуету Go West.
 «SOS» — пісня Ерла Грейхаунда.
 «SOS» — пісня гурту «La Bouche».
 «SOS» — сингл гурту «ABBA».
 «SOS» — сингл Ріанни.
 «SOS» — пісня гурту «Jonas Brothers».